Albaricoque puede referirse a:

Albaricoque, nombre común de la fruta de la especie Prunus armeniaca;
Albaricoque, nombre común del árbol de la especie Prunus armeniaca;
Albaricoque, nombre común de algunas variedades del árbol y frutos de la especie Prunus domestica;
Albaricoque de Santo Domingo, nombre con el que se conoce a la fruta Mammea americana;
Albaricoque, localidad de la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, Chile; y a
Los Albaricoques, comuna haitiana del departamento de Grand'Anse.
Los Albaricoques, localidad de la provincia de Almería en España.